Miejscowości w USA:
 Pipestone – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
Gminy w USA:
 Pipestone (ang. Pipestone Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pipestone (ang. Pipestone County) – w stanie Minnesota